Gumpenweiler ist der Ortsname von

 Gumpenweiler (Schnelldorf), Ortsteil der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gumpenweiler (Walkertshofen), Ortsteil der Gemeinde Walkertshofen, Landkreis Augsburg, Bayern